Naselja u Srbiji:
 Vinča (Grocka, Srbija), naselje u sastavu općine Grocka
 Vinča (Topola, Srbija), naselje u sastavu općine Topola

Naselja u BiH:
 Gornja Vinča, naselje u sastavu općine Pale
 Donja Vinča, naselje u sastavu općine Pale